GW poate fi:

 Guinea-Bissau, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .gw, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Guinea-Bissau
 Gebrüder Weiss, companie de transport și logistică din Austria
 Guess Who, rapper român

Legături externe 
  „GW” la acronymfinder.com